Southgate může být:

 Gareth Southgate – bývalý anglický fotbalový obránce a reprezentant a později trenér
 Southgate (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně